Stanislav Lašček (né le  à Martin en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière en club 
Stanislav Lašček commence le hockey sur glace à l'âge de huit ans. Il joue dans les catégories jeunes du HKm Zvolen, puis en 2003 il part outre-atlantique. En effet, il a été sélectionné en ,  par les Saguenéens de Chicoutimi en Ligue canadienne de hockey. Il évolue 3 saisons Ligue de hockey junior majeur du Québec et finira meilleur pointeur européen de l'histoire de la LHJMQ avec 135 points lors de la saison 2005-2006. Ses bonnes prestations lui permet d'être repêché en  ( au total) par le Lightning de Tampa Bay en 2005.
Entre 2006 et 2008, il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Falcons de Springfield et les Admirals de Norfolk puis en ECHL avec les Chiefs de Johnstown et Sea Wolves du Mississippi.
Il passe la saison 2008-2009, dans l'Extraliga avec le MHC Martin puis l'année suivante il retourne en Amérique du Nord en Ligue nord-américaine de hockey, avec le CIMT de Rivière-du-Loup où il retrouve son ancien coéquipier en LHJMQ, Maxime Boisclair.
Le , il signe avec les Jokers de Cergy-Pontoise puis la saison suivante, il s'engage avec le Gap Hockey Club en Ligue Magnus.

Le  il signe un contrat avec les Bisons de Neuilly-sur-Marne.

Le  il signe un contrat avec le Lightning de Milton Keynes de l'EPIHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HKm Zvolen || Extraliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |-
|-
|2003-2004 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||59 ||17 ||40 ||51 ||49 ||18 ||5 ||13 ||18 ||30
|-
|2004-2005 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||53 ||18 ||72 ||90 ||42 ||17 ||4 ||18 ||22 ||26
|-
|2005-2006 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||64 ||47 ||88 ||135 ||96 ||9 ||4 ||13 ||17 ||8
|-
|2006-2007 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||25 ||12 ||15 ||27 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH ||29 ||2 ||2 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||23 ||9 ||12 ||21 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH  ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || MHC Martin || Extraliga ||9 ||3 ||3 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Marquis de Saguenay || LNAH ||12 ||4 ||10 ||14 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||CIMT de Rivière-du-Loup ||LNAH ||25 ||7 ||21 ||28 ||18 ||7 ||2 ||1 ||3 ||9
|-
|2010-2011 ||Jokers de Cergy-Pontoise ||Division 1 ||25 ||17 ||30 ||47 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Gap Hockey Club ||Ligue Magnus ||12 ||0 ||6 ||6 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Gap ||CdF ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Gap ||CdL ||6 ||1 ||3 ||4 ||4 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2012-2013 ||Bisons de Neuilly-sur-Marne ||Division 1 ||22 ||15 ||12 ||27 ||38 ||2 ||0 ||3 ||3 ||22
|-
| 2013-2014 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 47 || 41 || 35 || 76 || 54 || 2 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 18|| 8|| 7|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sheffield Steeldogs || EPIHL|| 3|| 1|| 5|| 6|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || ESV Kaufbeuren || Oberliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sheffield Steeldogs || EPIHL|| 44 || 26 || 39 || 65 || 79 || 2 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2016-2017 || Hull Pirates || EPIHL || 33 || 17 || 40 || 57 || 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steeldogs || EPIHL|| 13 || 10 || 12 || 22 || 16 || 6 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2017-2018 || Sutton Sting || NIHL ||14 ||21 ||32 ||53 ||16 || 2|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2018-2019 || Sutton Sting || NIHL || 34 ||25 ||37 ||62 ||59 || 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || Sutton Sting || NIHL || 21 || 19 || 15 || 34 || 28 || -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels
 2005-2006 : élu dans la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Martin (Slovaquie)
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HKm Zvolen
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du MHC Martin
Joueur des Marquis de Saguenay
Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Milton Keynes Lightning
Joueur du ESV Kaufbeuren
Attaquant de hockey sur glace